Estrela steht für:

in Portugal:
 die Stadtgemeinde Estrela (Lissabon) (Portugal)

in Brasilien:
 die Stadt Estrela (Rio Grande do Sul)
 Estrela do Norte
 Estrela do Norte (Goiás), Gemeinde in Brasilien
 Estrela do Norte (São Paulo), Gemeinde in Brasilien

Estrela ist der Familienname folgender Personen:

 Edite Estrela (* 1949), portugiesische Politikerin
 Estrela (Fußballspieler) (* 1995), eigentlich Valdmiro Tualungo Paulo Lameira, portugiesisch-angolanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Basílica da Estrela, Lissabon
 Kloster Estrela, ehemalige Zisterzienserabtei in Portugal
 Serra da Estrela  (portugiesisch Stern-Gebirge), westlichste Teil des Iberischen Scheidegebirges
 Serra da Estrela (Subregion), statistische Subregion in Portugal 
 Queijo Serra da Estrela, portugiesischer Käse
 Cão da Serra da Estrela, Hunderasse
 Serra da Estrela (Begriffsklärung)
 Entschließungsantrag A7-0306/2013, von kritischen Lebensrechtsgruppen nach seiner Initiatorin „Estrela No!“ genannt